Wilszanka (ukr. Вільшанка) – nazwa miejscowości i rzek na Ukrainie, w języku polskim często jako Olszanka, a w języku rosyjskim jako Ольшанка (Olszanka).

1 osiedle typu miejskiego:
 Wilszanka – w obwodzie kirowohradzkim, siedziba władz rejonu wilszańskiego

16 wsi:

 Olszanka – w obwodzie czerkaskim, w rejonie chrystyniwskim
 Olszanka – w obwodzie czerkaskim, w rejonie humańskim
 Olszanka – w obwodzie czerkaskim, w rejonie żaszkowskim
 Wilszanka – w obwodzie czernihowskim, w rejonie semeniwskim
 Olszanka – w obwodzie kirowohradzkim, w rejonie nowoarchanhelskim
 Olszanka – w obwodzie lwowskim, w rejonie żółkiewskim
 Wilszanka – w obwodzie odeskim, w rejonie sawrańskim
 Olszanka – w obwodzie połtawskim, w rejonie łubieńskim
 Wilszanka – w obwodzie sumskim, w rejonie łebedyńskim
 Wilszanka – w obwodzie sumskim, w rejonie sumskim
 Olszanka – w obwodzie tarnopolskim, w rejoniezborowskim
 Olszanka – w obwodzie winnickim, w rejonie kryżopilskim
 Olszanka – w obwodzie winnickim, w rejonie kuryłowieckim
 Olszanka – w obwodzie wołyńskim, w rejonie szackim
 Olszanka – w obwodzie żytomierskim, w rejonie cudnowskim
 Olszanka – w obwodzie żytomierskim, w rejonie emilczyńskim

Zobacz też 
 Olszanka

Linki zewnętrzne